Patrick Cummins est le nom porté par :

 Patrick Cummins (1921-2009), homme politique irlandais ;
 Patrick Cummins (né en 1993), joueur de cricket australien.
  (né en 1980), pratiquant d'arts martiaux mixtes.